Sam Jones peut désigner :
 Sam Jones, cinéaste américain ;
 Sam Jones (1924-1981), jazzman américain ;
 Sam Jones (1933-2021), joueur de basket-ball américain, élu comme un des meilleurs de la NBA ;
 Sam J. Jones (1954-), acteur américain ayant joué dans Flash Gordon ;
 Sam Jones III (1983-), acteur américain ;
 Ar-pi-uck-i (Sam Jones) (1760-1860), chef des Miccosukees lors de la seconde guerre séminole (1835-1842).